André Bourgeois (1871-1944), ami de Péguy et administrateur des Cahiers de la Quinzaine ;
 André Bourgeois (1902-1994), professeur français ;
 André Bourgeois (1928-2015), homme politique belge.